Les Élections régionales de 2015 en Styrie (Landtagswahl in der Steiermark 2015) se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

2015
Styrie
Politique en mai 2015